Константинос Б. Спанос () e виден гръцки журналист, учител и фолклорист.

Биография 
Роден е в 1943 година в македонския град Дескати, Гърция. Завършва Педагогическата академия в Солун. Работи като учител от 1965 до 1997 година. От 1968 година започва да се занимава дейно с изследвания върху Тесалия. Публикува 240 студии и статии в списания и исторически трудове, самостоятелно или в съавторство. Участва в 80 научни конференции и срещи, представяйки различни теми от историята на Тесалия. От 1980 година до днес публикува в Лариса „Тесалико Имерологи“ (Θεσσαλικό Ημερολόγι, Тесалийски календар), историческо списание с 48 тома. В 2000 година е удостоен от Атинската академия за приносите си в изследването на историята на Тесалия.

Трудове 
 Συγκομιδή (ποιήματα), «Θεσσαλική Εστία», Λάρισα 1974
 Η Περραιβία του 1858 κατά τον Leon Heuzey, Θεσσαλονίκη 1978
 Επιγραφές και ενθυμήσεις από τα χωριά Στόμιο και Καρίτσα της Λάρισας: 4. μ.Χ. αι. – 1888, Θεσσαλονίκη 1979
 Κλέφτικα θεσσαλικά τραγούδια, «Θεσσαλική φωνή», Λάρισα 1980
 Το Κατάστιχο του αγ(ίου) Αθανασίου της Ραψάνης (1778–1889), ανάτυπο από από τους τόμους 2 και 3 του Θεσσαλικού Ημερολογίου, Λάρισα 1982
 Δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης, Εξωραϊστικός Μορφωτικός Όμιλος Δεσκάτης, Δεσκάτη 1986
 Δημοτικά τραγούδια του χωριού Ανατολή της Αγιάς, Σύλλογος των Ανατολιτών «Ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος», Λάρισα 1986
 Η βυζαντινή Θεσσαλία: Οικισμοί, τοπωνύμια, μοναστήρια, ναοί (συλλογικό έργο: Fr. Hild, Joh. Koder, Κώστας Σπανός, Δημ Αγραφιώτης· μετ. Γ. Παρασκευάς), ανάτυπο από τον 12ο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου, Λάρισα 1987
 Ενθυμήσεις και επιγραφές από την περιοχή της Δεσκάτης (1585–1914), Εξωραϊστικός Μορφωτικός Όμιλος Δεσκάτης, Λάρισα 1991
 Το ιστορικό του εξηλεκτρισμού της Λάρισας, 1914–1994, Ένωση τεχνικών Δ.Ε.Η, Τμήμα Λάρισας, Λάρισα 1994
 Τα μαστόρικα (κουδαρίτικα) της Δεσκάτης, Σωματείο οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων της Δεσκάτης, Δεσκάτη 2000
 Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στον ιεροσολυμιτικό Κώδικα 509 (1649–1669), ανάτυπο από τον 40ο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου, Λάρισα 2001
 Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 401 του Μεγ. Μετεώρου (1520–1540), ανάτυπο από τους τόμους 43 και 44 του Θεσσαλικού Ημερολογίου, Λάρισα 2003
 Άγνωστοι Θεσσαλοί αρματολοί αγωνιστές κατά την Επανάσταση του 1821, Εκδοτικός οίκος Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2005
 Τα πρακτικά της εκκλησιαστικής και της σχολικής επιτροπής της Δεσκάτης: 1.7.1912–29.6.1916, Λάρισα 2009
 Θεσσαλικές ενθυμήσεις: 1404–1881 (Α΄ τόμος, 1404–1799), Λάρισα 2011
 Θεσσαλικές ενθυμήσεις: 1404-1881 (Β΄ τόμος, 1800–1881), Λάρισα 2014,
 Τα παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια της Δεσκάτης, έκδοση του Ε.Μ.Ο.Δ -Δήμου της Δεσκάτης, Λάρισα 2017
 Λεξικό των θεσσαλικών βαφτιστικών ονομάτων, 15ος-19ος αιώνας, Λάρισα 2018.

Бележки 

Гръцки журналисти
Македонски гърци
Родени в Дескати
Гръцки фолклористи
Гръцки просветни дейци